Оттар:

 Оттар (мифология) () — протеже богини Фрейи.
 Оттар () — средневековый норвежский путешественник из Холугаланда или из близлежащих к нему областей.
 Оттар — полулегендарный король Швеции, правивший в начале VI века.
 Оттар (дварф) — одно из имён гнома (карлика) из норвежской мифологии. Сын короля Хрейдмара, брат Фафнира и Регина.